Albums
 Wildflower (Lauren Alaina), een muziekalbum uit 2011 van de Amerikaanse zangeres Lauren Alaina
 Wildflower (Jonathan Byrd), een muziekalbum uit 2001 van de Amerikaanse zanger Jonathan Byrd
 Wildflower (Judy Collins), een muziekalbum uit 1967 van de Amerikaanse zangeres Judy Collins
 Wildflower (Hank Crawford), een muziekalbum uit 1973 van de Amerikaanse musicus Hank Crawford
 Wildflower (Sheryl Crow), een muziekalbum uit 2005 van de Amerikaanse zangeres Sheryl Crow
 Wildflower (Sandy Lam), een muziekalbum uit 1991 van de Chinese zangeres Sandy Lam
 Wildflower (Tom Petty), een muziekalbum uit 1994 van de Amerikaanse zanger Tom Petty
 Wildflower (Connie Price & the Keystones), een muziekalbum uit 2004 van de Amerikaanse band Connie Price & the Keystones
 Wildflower (album van Cassandra Vasik), een muziekalbum uit 1991 van de Canadese countryzangeres Cassandra Vasik
Nummers
 Wildflower (Dean Brody), een single uit 2010 van de Amerikaanse countryzanger Dean Brody
 Wildflower (the JaneDear girls), een single uit 2010 van het Amerikaanse countryduo the JaneDear girls
 Wildflower (Dolly Parton), een single uit 1988 van de Amerikaanse zangeres Dolly Parton
 Wildflower (Skylark), een single uit 1973 van de Canadese band Skylark
 Wildflower (nummer van Cassandra Vasik), een single uit 1992 van de Canadese countryzangeres Cassandra Vasik
Anders
 Wildflower (1914), een Amerikaanse stomme film uit 1914
 Wildflower (1991), een Amerikaanse film uit 1991 met onder anderen Beau Bridges
 Wildflower (2000), een Amerikaanse film uit 2000
 Wildflowers, een Amerikaanse film uit 1999
 Wildflower (band), een Australische band
 Wildflower (rapster), een Britse rapster